Пингвины из Мадагаскара — многозначный термин.

Значения 
 «Пингвины из Мадагаскара» — американский CGI-мультсериал производства компании «Nickelodeon» и «DreamWorks Animation».
 «Пингвины из Мадагаскара: Операция «С новым годом»» — мультипликационный фильм, выпущенный студией «DreamWorks Pictures» в 2005 году.
 «Пингвины Мадагаскара» — компьютерно-анимационный фильм студии «DreamWorks». Спин-офф серии фильмов «Мадагаскар».

См. также 
 Мадагаскар (значения)